Il doppio del torneo di tennis Sanremo Tennis Cup 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniele Bracciali e Giorgio Galimberti che hanno battuto in finale Cristian Brandi e Renzo Furlan 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Tim Crichton /  Todd Perry (primo turno)
 Sander Groen /  Jordan Kerr (primo turno)

 Álex López Morón /  Peter Nyborg (primo turno)
 Marcus Hilpert /  Djalmar Sistermans (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sanremo Tennis Cup 2002